Ahuacatlán je općina u regiji Sierra Norte u meksičkoj saveznoj državi Puebla. 

Općine u Meksiku